Acachie se poate referi la:

 Acachie martirul, egumen al mănăstirii Putna
 Acachie de la Bistrița, ieromonah
 Acachie de la scară, un sfânt ortodox
 Acachie mărturisitorul, un sfânt ortodox
 Sfântul Mare Mucenic Acachie

Note